Alue Keutapang (Peudada), een plaats in Indonesië
Alue Keutapang (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Alue Keutapang (Baktiya), een plaats in Indonesië